Il doppio del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Eric Butorac e Travis Parrott 4-6, 6-4, [10-5].

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Jim Thomas (quarti di finale)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (Campioni)

 Eric Butorac /  Travis Parrott (finale)
 Jan Mertl /  Tomáš Zíb (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2006